Salztonne bezeichnet
 
 ein dänisches Volumenmaß, siehe Salttønde
 ein Salzmaß